Der Ausdruck sowjetische Besatzungsmacht bezeichnet die militärische Verwaltung (Besatzungsmacht) durch die UdSSR besetzter Gebiete oder Länder.

Sowjetische Besatzungsmacht während und nach dem Zweiten Weltkrieg:
 Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD)
 Sowjetische Kontrollkommission (SKK)
 Sowjetische Militäradministration in Österreich, siehe Besetztes Nachkriegsösterreich